De Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFAB) is een van de twee conferenties die samen de Belgian Football League uitmaken. De deelnemende ploegen behoren tot de Franse Gemeenschap of het Groothertogdom Luxemburg. De andere conferentie is de Flemish American Football League (FFL). De drie eerst geklasseerde teams van de LFFAB kunnen hun kans wagen op de Belgian Bowl middels winst in de play-offs van de Belgian League op het seizoenseinde.

Seizoen 2005 
W: Overwinningen (Wins)
L: Verloren matchen (Losses)
T: Gelijkspelen (Ties)
PCT: Overwinningspercentage (winning PerCenTage)
PF: Totaal punten gescoord (Points For)
PA: Totaal punten tegengekregen (Points Against)
STK: Huidige reeks overwinningen of verliezen (STreaK)
Groene kleur: ticket naar de play-offs

Seizoen 2006

2006 Play-offs

Seizoen 2007

2007 Play-offs

Seizoen 2008

2008 Play-offs

Seizoen 2009

2009 Play-offs 
Tot de play-offs worden de drie eerst gerangschikte teams van de FFL en de LFFAB toegelaten.  Voor de FFL zijn dit in volgorde de Tribes, de Black Angels en de Titans.  Voor de LFFAB betreft het in volgorde Phoenix, de Cougars en de Tigers.  De Quarterfinals gingen door op 10 mei 2009, de Semifinals op 17 mei 2009.  De Belgian Bowl ging door op 31 mei 2009 in Brussel.

Seizoen 2010

2010 Play-offs
Tot de play-offs worden de drie eerst gerangschikte teams van de FFL en de LFFAB toegelaten.  Voor de FFL zijn dit in volgorde de Tribes, de Black Angels en de Titans.  Voor de LFFAB betreft het in volgorde de Tigers, Phoenix en de Dragons.  De Quarterfinals gingen door op 9 mei 2010, de Semifinals op 16 mei 2010.  De Belgian Bowl ging door op 29 mei 2010 in Sint-Agatha-Berchem.

Seizoen 2011

 (*) Doornik heeft forfait gegeven voor het ganse 2011 seizoen waardoor alle reeds gespeelde wedstrijden als niet-betaand werden beschouwd.
 (**) De Dragons en de Wolves hebben zich teruggetrokken wegens organisatorische redenen.
2011 Play-offs

American football in België
AmericanFootball